Александр Иванович Мищишин (4 апреля 1974) — белорусский футболист, защитник.

Биография 
Дебютировал во взрослом футболе в первом сезоне независимого чемпионата Белоруссии, в 1992 году в составе минского «Торпедо». Всего в этом клубе провёл четыре сезона, однако команда была середняком чемпионата. Летом 1995 года перешёл в один из сильнейших клубов страны — минское «Динамо». За динамовцев провёл четыре неполных сезона, за это время становился чемпионом (1995, 1997) и серебряным призёром (1996) чемпионата страны, финалистом Кубка Белоруссии (1996, 1998). Принимал участие в матчах еврокубков, в одном из них отличился голом в ворота ирландского «Богемианса». В начале 1999 года был на просмотре в российском «Уралане». С 1999 года в течение двух с половиной лет играл за «Шахтёр» (Солигорск), однако в этот период команда не добивалась серьёзных успехов, трижды занимая пятые места в чемпионате.

Летом 2001 года перешёл в казахстанский клуб «Иртыш» (Павлодар). Дебютный матч в чемпионате Казахстана сыграл 16 августа 2001 года против «Елимая», заменив на 66-й минуте Сергея Коноваленко. Свой первый гол за клуб забил тремя днями спустя, 19 августа в ворота «Востока» (1:0), однако результат матча позже был аннулирован. Всего за полсезона в «Иртыше» сыграл 16 матчей (2 гола) в чемпионате страны и две игры в Кубке Казахстана.

После возвращения на родину снова стал играть за солигорский «Шахтёр», однако провёл только один матч за основной состав и некоторое время играл в дубле. В начале 2003 года был на просмотре в казахстанском клубе «Батыс» (Уральск), но безуспешно, после чего в 28-летнем возрасте завершил профессиональную карьеру.

Всего в высшей лиге Белоруссии сыграл 199 матчей, голов не забивал.

Выступал за молодёжную сборную Белоруссии. Сыграл один неофициальный матч за сборную клубов Белоруссии 26 февраля 2002 года против сборной Азербайджана.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Торпедо» Минск
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар